Walter Shepard ist der Name folgender Personen:

* Walter Shepard (* 1982), US-amerikanischer Biathlet, siehe Walt Shepard 
 Walter J. Shepard (1886–1936), US-amerikanischer Politikwissenschaftler